Свети Андрей може да се отнася за:
 Андрей Първозвани, християнски светец
 Манастири
 Свети Андрей (Света гора)
 Църкви
 Свети Андрей (Калояново)
 Свети Андрей (Ормос Прину)
 Свети Андрей Русулски
 Свети Андрей Каридски
 Свети Андрей Дексиин
 Колежи
 Свети Андрей (колеж във Варна)
 Училище
 Св. Андрей (начално училище в Пловдив)
 Крепост
 Свети Андрей (крепост)